Малая Тарасовка — название населённых пунктов:

Россия 
 Малая Тарасовка — село в Пугачёвском районе Саратовской области.

Украина 
 Малая Тарасовка — село в Барышевской поселковой общине Броварского района Киевской области.
 Тарасовка (до 2015 года — Малая Тарасовка) — село в Великодымерской поселковой общине Броварского района Киевской области.